Staatssekretariat steht für:
 Amt, das von einem Staatssekretär geleitet wird
 Staatssekretariat (Heiliger Stuhl), wichtigste Amtsstelle der römischen Kurie
 Staatssekretariat (Herzogtum Savoyen), Ursprung der italienischen Ministerialverwaltung